Sibirien kan syfta på:

 Sibirien – ett geografiskt område i norra Asien, tillhörande Ryssland
 Sibiriska federala distriktet – ett administrativt område i Ryssland
 Siberia – en geologisk kontinentalplatta
 Sibirien, Stockholm – ett område i Stockholms innerstad
 Sibirien, Sundsvall – ett område i Sundsvall
 Siberia (musikalbum) – ett musikalbum av Echo & the Bunnymen
 Sibirien (strand)  – ett strandområde i Kronoskogen utanför Ängelholm
 Sibirien, Sydkoster – ett hembygdsmuseum på  Sydkoster
 Sibirien (biograf) – en biograf i Stockholm på 1990-talet
 Sibirien - en byggnad tillhörande Karolinska gymnasiet i Örebro